O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1933 foi a décima edição deste torneio entre federações estaduais do Brasil, e a primeira organizada pela Federação Brasileira de Football (FBF).

Participantes

Tabela

Fase preliminar

Semifinal 

 Torneio de Consolação

Final

Premiação 

1933
Futebol de 1933 no Brasil